Sirex ist
 ein Markennamen des historischen italienischen Automobilherstellers Società Albese Meccanice Autoveicoli
 der Name einer Gattung der Holzwespen, siehe Sirex (Gattung)